Шкларе́вич — фамилия.

 Шкларевичи (Шкляревичи) — дворянский род.

Известные носители:
 Шкларевич, Владимир Николаевич (1835—1915) — русский ученый-артиллерист, генерал от артиллерии.
 Шкларевич, Дмитрий Владимирович (1868—1916) — русский генерал, герой Первой мировой войны. Сын предыдущего.
 Шкларевич, Пётр Данилович (1841—?) — русский офицер и общественный деятель, член II Государственной думы от Полтавской губернии, член Государственного Совета.

См. также 
 Шкляревич